Europaparlamentsvalet i Tjeckien 2014 ägde rum fredagen den 23 maj och lördagen den 24 maj 2014 för att utse 21 europaparlamentariker. Det officiella valresultatet presenterades inte förrän alla vallokaler i hela unionen hade stängt den 25 maj.

ANO 2011 vann valet, tätt följt av en koalition bestående av TOP 09 och STAN, vilken följdes tätt av ČSSD. Totalt fick sju partier platser, inklusive det icke-parlamentariska partiet Svobodní. Valdeltagandet var 18,2 %, det näst lägsta av alla europeiska medlemsstater efter Slovakien.

Resultat

Valda

ANO 2011
Pavel Telička – 50 784 röster
Petr Ježek – 5 301 röster
Dita Charanzová   – 8 356 röster
Martina Dlabajová – 4 789 röster

TOP 09 and STAN
Jiří Pospíšil – 77 724 röster
Luděk Niedermayer – 37 171 röster
Jaromír Štětina – 18 951 röster
Stanislav Polčák – 11 997 röster

ČSSD
Jan Keller – 57 812 röster
Olga Sehnalová – 10 955 röster
Pavel Poc – 3 818 röster
Miroslav Poche – 3 692 röster

KSČM
Kateřina Konečná – 28 154 röster
Miloslav Ransdorf – 14 384 röster
Jiří Maštálka – 11 525 röster

KDU-ČSL
Michaela Šojdrová – 22 220 röster
Pavel Svoboda – 21 746 röster
Tomáš Zdechovský – 5 063 röster

ODS
Jan Zahradil – 19 892 röster
Evžen Tošenovský – 16 514 röster

Svobodní
Petr Mach – 13 211 röster

Se även 
 Europaparlamentsvalet 2014

Referenser

Noter 

2014 i Tjeckien
2014
Tjeckien